Лідер (від leader той, хто веде, перший, що йде попереду) — той, хто веде. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво.
 Лідер (флорбольний клуб) — український флорбольний клуб міста Донецьк.
 Лідер — крита ковзанка у Донецьку.
 Лідер — школа нового типу у місті Сміла, Черкаської області.
 «Лідер» — радянський фільм 1984 року.

 Лідер Данило Данилович (1917—2002) — український художник-сценограф, педагог.
 Лідер Ніна Петрівна (нар. 1936 р.) — заслужений працівник сільського господарства України.